Letjen Haji Sudirman to wieloużytkowy stadion znajdujący się w mieście Bojonegoro, w Indonezji. Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa drużyna piłkarska Persibo. Stadion może pomieścić 10 000 widzów.

Stadiony piłkarskie w Indonezji
Stadiony lekkoatletyczne w Indonezji